Министр обороны Великобритании (), полное официальное название Его Величества главный государственный секретарь по делам обороны () — министерский пост в правительстве Соединённого королевства, составе Кабинета, в ведении которого находится министерство обороны Великобритании. Пост государственного секретаря по обороне был создан в 1964 году в качестве преемника должностей министра по координации обороны (1936—1940) и министра обороны () (1940—1964), которые предусматривали ответственность за координацию обороны и безопасности Соединённого Королевства между Адмиралтейством, Военным офисом и министерством авиации.

Главы военного ведомства Великобритании

Министры по координации обороны (1936—1940) 
 Томас Инскип (13 марта 1936 — 29 января 1939);
 лорд Эрни Четфилд (29 января 1939 — 3 апреля 1940).

Министры обороны, 1940—1964 
 Уинстон Черчилль (10 мая 1940 — 27 июля 1945);
 Клемент Эттли (27 июля 1945 — 20 декабря 1946);
 Альберт Александер (20 декабря 1946 — 28 февраля 1950);
 Мэнни Шинвелл (28 февраля 1950 — 26 октября 1951);
 Уинстон Черчилль (28 октября 1951 — 1 марта 1952);
 Харольд Александер (1 марта 1952 — 18 октября 1954);
 Гарольд Макмиллан (18 октября 1954 — 7 апреля 1955);
 Селвин Ллойд (7 апреля — 20 декабря 1955);
 Уолтер Монктон (20 декабря 1955 — 18 октября 1956);
 Энтони Хэд (18 октября 1956 — 9 января 1957);
 Дункан Сэндис (9 января 1957 — 14 октября 1959);
 Гарольд Уоткинсон (14 октября 1959 — 13 июля 1962);
 Питер Торникрофт (13 июля 1962 — 1 апреля 1964);

Министры обороны, с 1964 
 Питер Торникрофт (1 апреля 1964 — 16 октября 1964);
 Денис Хили (16 октября 1964 — 19 июня 1970);
 лорд Питер Карингтон (20 июня 1970 — 8 января 1974);
 Иэн Гилмор (8 января — 4 марта 1974);
 Рой Мэйсон (5 марта 1974 — 10 сентября 1976);
 Фредерик Малли (10 сентября 1976 — 4 мая 1979);
 Фрэнсис Пим (5 мая 1979 — 5 января 1981);
 Джон Нотт (5 января 1981 — 6 января 1983);
 Майкл Хезелтайн (6 января 1983 — 7 января 1986);
 Джордж Янгер (9 января 1986 — 24 июля 1989);
 Том Кинг (24 июля 1989 — 10 апреля 1992);
 Малькольм Рифкинд (10 апреля 1992 — 5 июля 1995);
 Майкл Портилло (5 июля 1995 — 2 мая 1997);
 Джордж Робертсон (3 мая 1997 — 11 октября 1999);
 Джеффри Хун (11 октября 1999 — 6 мая 2005);
 Джон Рид (6 мая 2005 — 5 мая 2006);
 Десмонд Браун (5 мая 2006 — 3 октября 2008);
 Джон Хаттон (3 октября 2008 — 5 июня 2009);
 Боб Эйнсворт (5 июня 2009 — 11 мая 2010);
 Лиам Фокс (11 мая 2010 — 14 октября 2011);
 Филип Хэммонд (14 октября 2011 — 15 июля 2014);
 Майкл Фэллон (15 июля 2014 — 1 ноября 2017);
 Гэвин Уильямсон (2 ноября 2017 — 1 мая 2019);
 Пенни Мордонт (1 мая — 24 июля 2019);
 Бен Уоллес (24 июля 2019 — по настоящее время).

Пост государственного министра обороны был упразднён в 1964 году и заменён новой министерской должностью — министр обороны Великобритании со статусом члена Кабинета.

См. также 
 Министерство обороны Великобритании

Примечания 

 
Министерские должности в Великобритании